Chiesa ortodossa ucraina – chiesa ortodossa in Ucraina, sotto la giurisdizione del Patriarcato di Mosca (1990-)
 Chiesa ortodossa ucraina - Patriarcato di Kiev – chiesa ortodossa in Ucraina, autocefala (1992-2018)
 Chiesa ortodossa dell'Ucraina – chiesa ortodossa in Ucraina, autocefala (2018-)
 Chiesa ortodossa autocefala ucraina – chiesa ortodossa in Ucraina, autocefala (1990-2018)